Chợ Mới (district in An Giang), een district in de Vietnamese provincie An Giang.
 Chợ Mới (thị trấn in An Giang), de hoofdplaats in bovengenoemd district.
 Chợ Mới (Bắc Kạn), een district in de Vietnamese provincie Bắc Kạn.
 Chợ Mới (thị trấn in Bắc Kạn), de hoofdplaats van bovenstaand district.